Marie af Orléans kan henvise til

 Marie af Orléans (1813-1839), hertuginde af Württemberg. Fransk prinsse født på Sicilien.
 Prinsesse Marie af Orléans (1865-1909), hustru til Prins Valdemar af Danmark